Жо́рже Па́улу Ко́шта Алме́йда (; ) — португальский футбольный защитник и тренер.

Карьера игрока

В клубах 
Первый свой сезон в большом футболе (1990/91) Кошта провёл в «Пенафиеле», второй — в «Маритиму», после чего вернулся в «Порту», которому он принадлежал всё это время. С «драконами» он 8 раз становился чемпионом Португалии, 8 раз выигрывал Суперкубок Португалии, 4 раза побеждал в Кубке Португалии, став капитаном клуба.

20 ноября 1996 года в матче Лиги чемпионов против «Милана» Джордж Веа сломал головой Коште нос за то, что тот якобы позволял себе расистские выпады в его адрес.

Осенью 2001 года Кошта поссорился с главным тренером «Порту» Октавиу Машаду и перестал включаться в состав, после чего ушёл на правах пятимесячной аренды в английский «Чарльтон Атлетик», чтобы иметь игровую практику в преддверии чемпионата мира 2002 года.

В следующем сезоне у руля «Порту» встал Жозе Моуринью, и Жорже Кошта вернулся в клуб, вновь став его капитаном. Команда сначала взяла Кубок УЕФА, а через год — Лигу чемпионов и последний в истории Межконтинентальный кубок.

В сезоне 2005/06 новый тренер «Порту» Ко Адриансе предпочитал обходиться в играх без капитана, в результате чего он перешёл в льежский «Стандард», с которым финишировал вторым в чемпионате. Летом 2006 года Кошта завершил карьеру игрока.

В сборной 
Жорже Кошта — чемпион мира среди молодёжи 1991 года. Имеет в своём активе также бронзовую медаль Евро 2000. На чемпионате мира 2002 года отметился автоголом в матче с США. В итоге команда из группы не вышла, а сам футболист завершил выступления за сборную по окончании турнира. Евро 1996 Кошта пропустил из-за травмы.

Карьера тренера 
В сезоне 2006/07 начал тренерскую карьеру, заняв с «Брагой» четвёртое место в чемпионате. В середине следующего сезона был уволен. Следующим клубом для Жорже стал «Ольяненсе», с которым он в сезоне 2008/09 одержал победу в Liga de Honra и вышел в Liga Sagres. В сезоне 2009/10 клуб закрепился в элите, финишировав на 13-й позиции, а в следующем чемпионате Кошта возглавил «Академику». 21 декабря 2010 года объявил об уходе из «Академики» и об окончании карьеры футбольного тренера в связи с личными причинами. Однако в мае 2011 он объявил о своём возвращении в тренерскую деятельность, подписав контракт с румынским клубом «ЧФР Клуж».

Достижения 
 Португалия
 Участник чемпионата мира: 2002
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2000
 Чемпион мира (юноши до 20 лет): 1991

 «Порту»
 Победитель Межконтинентального кубка: 2004
 Серебряный призёр Суперкубка УЕФА (2): 2003, 2004
 Победитель Лиги чемпионов: 2003/04
 Победитель Кубка УЕФА: 2002/03
 Победитель Суперкубка Португалии: 1993, 1994, 1996, 1998, 1999, 2001, 2001, 2003, 2004
 Финалист Суперкубка Португалии: 1992, 1995, 1997, 2000
 Чемпион Португалии: 1992/93, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 2002/03, 2003/04
 Серебряный призёр чемпионата Португалии: 1993/94, 1999/2000, 2000/01, 2004/05
 Победитель Кубка Португалии: 1993/94, 1997/98, 1999/2000, 2000/01, 2002/03
 Финалист Кубка Португалии: 2003/04

 «Стандард»
 Серебряный призёр чемпионата Бельгии: 2005/06

 «Ольяненсе»
 Победитель Лига ди онра: 2008/09 (выход в Лигу Сагриш)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте PortuGOAL

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Пенафиел»
Игроки ФК «Маритиму»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Футбольные тренеры Португалии
Тренеры ФК «Брага»
Тренеры ФК «Ольяненсе»
Тренеры ФК «Академика» Коимбра
Тренеры ФК «ЧФР» Клуж
Тренеры ФК АЕЛ Лимасол
Тренеры ФК «Анортосис»
Тренеры ФК «Пасуш де Феррейра»
Тренеры сборной Габона по футболу
Тренеры ФК «Сфаксьен»
Тренеры ФК «Арока»
Тренеры ФК «Тур»
Тренеры ФК «Мумбаи Сити»
Тренеры ФК «Газ Метан»
Тренеры ФК «Фаренсе»